Noid steht für:

 noid (Musiker) (* 1970), österreichischer Improvisationsmusiker
 Noid, eine Werbefigur der Schnellrestaurantkette Domino’s Pizza
 Václav Noid Bárta (* 1980), tschechischer Musiker und Schauspieler